

Runda 1 

|}

Runda 2 

|}

Runda 3 

|}
  Due to safety concerns in Israel, the first leg was cancelled by UEFA.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza Eliminatorie

Legături externe 

 Sit Oficial
 Rezultate la RSSSF.com

Finala 

Sezoanele Cupei UEFA
2004 în fotbal
2005 în fotbal